Orel je predstavnik istoimenskega rodu ptic ujed iz družine kraguljev.

Orel je lahko tudi:

 Orel, Češka, vas v Pardubiškem okraju, Češka
Orel, Rusija, mesto v Rusiji (Orël/Orjol)
 Orel (društvo), slovensko telovadno društvo pod okriljem Slovenske ljudske stranke
 Orel (jezero), jezero v Habarovski pokrajini (kraju) v Rusiji.
 Orel, Makedonija, vas v Občini Sveti Nikole, Severna Makedonija
 Orlova meglica, zvezdna kopica v ozvezdju Kače
 Orel (ozvezdje), ozvezdje severne nebesne poloble
 Orel (priimek), priimek več znanih ljudi
 SOKO J-22 Orao (Orel), jugoslovansko-romunsko vojaško jurišno letalo